Artuico di Castello – nobile friulano del XIII secolo
 Artuico di Castello – vescovo di Concordia